

Парфьоново — присілок, Сергієво-Посадський міський округ, Московська область
 Парфьоново — село, Топчихинський район, Алтайський край